Футбольная лига в сезоне 1987/88 — 90-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 17-й раз в своей истории стал «Ливерпуль» под руководством Кенни Далглиша. Второе место занял «Манчестер Юнайтед», набравший на 9 очков меньше лидера.

Второй дивизион выиграл «Миллуолл». Третий дивизион выиграл «Сандерленд», Четвёртый дивизион — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Плей-офф Второго дивизиона

Результаты матчей

Третий дивизион

Плей-офф Третьего дивизиона 

Переигровка

Четвёртый дивизион

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1987/88 на сайте RSSSF.com

1987
Футбол в Англии в сезоне 1987/1988
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1987 году
Спорт в Великобритании в 1988 году